Breman ist der Familienname folgender Personen: